Віллале́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 95 км на захід від Парижа, 60 км на південь від Руана, 12 км на південний захід від Евре.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Верхня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Нормандія.

1 січня 2016 року Віллале було приєднано до муніципалітету Сільвен-ле-Мулен.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Віллале на сайті французького Національного інституту географії
 Віллале на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Віллале на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ер